Green Hornet (engl. „grüne Hornisse“) bzw. The Green Hornet steht für:

 Green Hornet, US-amerikanischer Superheld
 The Green Hornet (1940), ein Serial von Universal Movie
 The Green Hornet Strikes Again!, ein Serial von Universal Movie (1941)
 The Green Hornet (Fernsehserie), US-amerikanische Krimiserie (1966/67)
 The Green Hornet (Film), US-amerikanische Actionkomödie (2011)